Bong puede hacer referencia a:
 Bong, recipiente usado para fumar, generalmente cánnabis.

Geografía 
 Condado de Bong, en Liberia.

Personalidades 
 Bong Revilla, actor, político y senador filipino.
 Doctor Bong, personaje ficticio del universo Marvel.